Charme può riferirsi a diverse località francesi:
Charmé – comune della Charente
La Charme – comune del Giura
Le Charme – comune del Loiret